High Roller for One Drop 2017 steht für folgende Pokerturniere:

 High Roller for One Drop 2017 (WSOP) im Rahmen der World Series of Poker 2017
 High Roller for One Drop 2017 (WSOPE) im Rahmen der World Series of Poker Europe 2017